El término «Bellefontaine» puede referirse a:

Toponimia

Argelia 
 Bellefontaine, en la provincia (valiato) de Boumerdès.

Bélgica 
 Bellefontaine, aldea de Bièvre, provincia de Namur.
 Bellefontaine, aldea de Tintigny, provincia de Luxemburgo.

Estados Unidos 
 Belle Fontaine, Ciudad en Alabama.
 Bellefontaine, ciudad en Ohio.

Francia 
 Bellefontaine, comuna en Jura.
 Bellefontaine, comuna en Mancha.
 Bellefontaine, comuna en Vosgos.
 Bellefontaine, comuna en Valle del Oise.
 Bellefontaine, comuna en la Martinica.
Toulouse
 Bellefontaine, estación del metro de Toulouse.
 Bellefontaine, barrio de Toulouse.

Haití 
 Belle Fontaine, 4ª sección comunal de la comuna de Kenscoff.
 Belle Fontaine, 6ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.
 Belle Fontaine, 7ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.
 Belle Fontaine, 8ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.